Luau, Lwawu ou Luao peut faire référence à :

 Luau, ville et municipalité de la province de Moxico en Angola ;
 Luau (film, 1982), film américain réalisé par Tim Burton et Jerry Rees.
 Lūʻau, une fête traditionnelle hawaïenne.
 Lwawu ou Luau ( en portugais), rivière séparant l’Angola et la République démocratique du Congo ;

Homonymie